Xúthos (starořecky Ξοῦθος Xouthos, latinsky Xuthus) je v řecké mytologii otcem zakladatelů kmenů Achájů a Iónů. Byl synem Helléna, prapředka Hellénů-Řeků a nymfy Orseidou, a vnukem prvních lidí Deukalióna a Pyrrhy. V dobových zdrojích se objevuje několika podání o jeho životě a činech:

 Podle Pseudo-Apollodórovy Bibliothéky zplodil Hellén s nymfou Orseidou syny Dóra, Xútha a Aiola. Xúthos získal Peloponés a s Kreúsou, dcerou prvního athénského krále Erechtéia, zplodil syny Acháia a Íona.

 Strabón ve své Geografice navíc uvádí že Xúthos založil attickou Tetrapolis.

Rodokmen prvních lidí v řecké mytologii vypadá následovně:

Reference 

Řečtí mytičtí prapředci